Голега́н (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Голеган 
 Голеган (парафія)